Die Wyschejschaja Liha 2005 war die 15. Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 16. April 2005 und endete am 5. November 2005.

Titelverteidiger war FK Dinamo Minsk.

Modus 
Der Tabellensechste des Vorjahres, Tarpeda-SKA Minsk, zog vor Saisonbeginn wegen fehlender finanzieller Mittel zurück und startete in der dritten Liga. Der Aufsteiger für diese Spielzeit, Wedrytsch-97 Retschyza, sah von einer Teilnahme wegen schlechter Klubinfrastruktur ab. Einziger Aufsteiger war Lakamatyu Minsk.

Dadurch wurde die Liga mit 14 Mannschaften durchgeführt. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die Perschaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005